Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Balázs Taróczy che ha battuto in finale Ricardo Cano 6-7 2-6 6-1 6-3 6-4.

Teste di serie 
 Wojciech Fibak (primo turno)
 Balázs Taróczy (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1976